Lom kan have flere betydninger:

 Lommer - en fugleart
 Lom (Norge) - en by i Norge
 Lom (Bulgarien) - en by i Bulgarien